Никола́й Ива́нович Заре́мба ( — ) — русский музыкальный педагог.

Биография 
Родился  года в имении Озупино (Люцинский уезд, Витебская губерния; ныне — Лудзенский край, Латвия). С детства занимался музыкой и в школьные годы уже импровизировал на фортепиано.

Окончил 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1840) и Императорский Санкт-Петербургский университет, одновременно изучая фортепиано под руководством Антона Герке и виолончель у Иоганна Беньямина Гросса. Затем изучал композицию в Берлине у Адольфа Маркса. Возвратившись в 1854 году в Петербург, Заремба принял на себя руководство Хоровым обществом при лютеранской Петропавловской церкви. В 1859 году Заремба стал читать лекции в классах, учреждённых при Русском музыкальном обществе, а в 1862 году стал профессором теории музыки в Санкт-Петербургской консерватории; с 1867 года по 1871 год был её директором. Затем некоторое время жил за границей.

В конце 1878 года был разбит параличом и скончался  года. Был похоронен на Волковом лютеранском кладбище.

Творчество 
Известно, что университетским студенческим оркестром под управлением К. Шуберта была исполнена, и с большим успехом, сочинённая  симфония. Однако композиторское наследие Зарембы крайне незначительно в количественном отношении: ему принадлежат оратория «Иоанн Креститель», симфония, струнный квартет, хоровые сочинения — всё это практически не публиковалось и не исполнялось даже при жизни автора.

Разработанная Зарембой подробная «Инструкция для Санкт-Петербургской консерватории» длительное время служила организационной основой её работы. К числу его учеников принадлежат Пётр Ильич Чайковский, Василий Сафонов, Герман Ларош, Николай Соловьёв, Элла Адаевская (Елизавета Шульц), Карл Зике, Иван Помазанский, Константин Галлер, Андрей Казбирюк, Григорий Львовский, его преемник на кафедре теории Григорий Маренич и другие. И. М. Ямпольский в «Музыкальной энциклопедии» отметил:
Заремба первым в России начал преподавать теорию музыки на русском языке. Лекции Зарембы отличались живостью и образностью изложения. Однако его эстетическим взглядам был присущ консерватизм, свои музыкально-теоретические высказывания он нередко облекал в религиозную оболочку (что было осмеяно М. П. Мусоргским в «Райке»).

Примечания

Литература 
 
 
 Алексеев-Борецкий А. А. Николай Иванович Заремба. - СПб., 2011

Выпускники Санкт-Петербургской 3-й гимназии
Выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета
Ректоры и директора Санкт-Петербургской консерватории